

Кладно — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Кладно — місто в Центральночеському краї, адміністративний центр однойменного округу
 Кладно — один з 12 округів Середньочеського краю

 Кладно — футбольний клуб з однойменного міста
 Кладно — хокейний клуб з однойменного міста